Le 3F.B. est un club malgache de rugby à XV de . L'entraineur actuel est Solofo Rakotoaritiana.

Effectif 2008-2009

Piliers 
                                              
 Rakotohavana Therry.                         
 Razanadrakoto Albert.                                          
 Todesiny Kabaina.       
 Dimbiniaina Jean Willy Rabemananjara.

Talonneur 

 Totoniaina Falimanana.  
 Razanatovoniaina Fenosoa. 
 Rabedinika Ferdinand.

Deuxième ligne 

 Ramaromiantso Tolotra. 
 Rajosoa Tolix.        
 Rakotohavana Dimby.    
 Tolidranahary Dolphe.

Troisième ligne 

 Jean De Dieu Rakotonirina. 
 kotoavitsara Paul.            
 Lavahaina Jean-Claude.        
 Legasy Felix. 
 Kolonga Gaby.

Demis de mêlée 

 Rakotoarisoa Clément.           
 Koto Lombo.

Demis d'ouverture 

 José Rakotoarisoa Harison. 
 Lantoniaina Sidonie Rakotoarisoa.

Centres 

 Lovatohanana Fito. 
 Botomila Kaina. 
 Lovaniaina Mafy.  
 Tolofanomezantsoa Fredy.

Ailiers 

 Fanomezana Solofo. 
 Alain Rakotonirina. 
 Falimanana Ismael.

Arrières 

 Haga Benjamin. 
 Fenohery Rakotondrazaka.

Palmarès 

 plus de 15 titres en championnat de Madagascar.
 5 fois champion de l'Océan Indien.
 meilleur club de l'histoire du rugby malgache.

Joueurs emblématiques 

 José Rakotoarisoa Harison.
 Lantoniaina Sidonie Rakotoarisoa
 Eugène Mboaharimanana
 Rakotomanana Jasch

Rugby à XV à Madagascar
Club de rugby à XV